

Persone 
 George Williams (1821-1905) – pedagogo inglese
 George Henry Williams (1823-1910) – politico statunitense
 George Williams (1839-1926) – militare statunitense

 George Fred Williams (1852-1932) – politico statunitense
 George Williams (1860-1929) – architetto statunitense
 George Arthur Williams (1864-1946) – politico statunitense
 George Williams (1864-1918) – giocatore di baseball statunitense
 George Norris Williams (1866-1949) – politico statunitense
 George Williams (1869-1934) – politico statunitense
 George Howard Williams (1871-1963) – politico statunitense
 George Short Williams (1877-1961) – politico statunitense
 George Williams (1879-1916) – calciatore inglese
 George Williams (1897-1957) – calciatore inglese
 George Williams (1880-?) – crickettista inglese
 George Huntston Williams (1914-2000) – storico statunitense
 George Hopkins Williams II (1915-2006) – imprenditore statunitense
 George Williams (1917-1988) – musicista statunitense
 George Brigars Williams – (1929-2016) attore ghanese
 George Williams (1932-2003) – calciatore inglese
 George Williams (1935-2016) – marciatore britannico
 George Williams (1939-2009) – giocatore di baseball statunitense
 George Williams (1856-1925) – rugbista neozelandese
 George Williams (1969) – avvocato australiano
 George Williams (1981) – cestista statunitense
 George Williams (1993) – calciatore inglese
 George Williams (1993) – calciatore inglese
 George Williams (1994) – rugbista inglese

Personaggi immaginari 
 George Williams – personaggio della serie televisiva statunitense Desperate Housewives

Pagine correlate 
George Christopher Williams
George Washington Williams